Sektorowy Program Operacyjny Transport
 SPOT (satelita) – sztuczny satelita
 Szkoła Aktorska SPOT – szkoła policealna w Krakowie

Zobacz też
 spot